Komórki Renshaw - wywołują zwrotne hamowanie neuronu: gdy docierający do efektora impuls jest bardzo słaby, dzięki komórkom Renshaw, do których także dociera, nie wywołuje on reakcji i efektor nie wykonuje pracy na próżno.

Komórki